Владимир Трухановский:
 Трухановский, Владимир Владимирович (род. 1953) — российский дипломат.
 Трухановский, Владимир Григорьевич (1914—2000) — советский и российский историк, писатель и дипломат, академик РАН.